Stangenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Stangenbach (Wüstenrot), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Wüstenrot im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Stangenbach (Gurk), rechter Zufluss der Gurk in der Gemeinde Reichenau, Kärnten
 Stangenbach (Lauter), linker Zufluss der „Spiegelberger“ Lauter bei der Lohmühle von Wüstenrot im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Stangenbach, linker Hauptstrang-Oberlauf des Holchenbachs von Oberkirch bis unterhalb von Urloffen, Gemeinde Appenweier, beide Orte im Ortenaukreis, Baden-Württemberg; zuvor Weidenbach